Gornja Vrućica (Teslić), een plaats in de gemeente Teslić, Bosnië-Herzegovina
 Gornja Vrućica (Trpanj), een plaats in de Kroatische gemeente Trpanj